Грецька футбольна суперліга 2020—2021 — 85-ий сезон чемпіонату Греції з футболу.
Чемпіоном вдруге поспіль став Олімпіакос.

Клуби і стадіони

Турнірна таблиця (перший етап)

Результати матчів

Чемпіонський раунд 

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Втішний раунд 

Результати матчів

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 — 30 травня 2021

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Грецька Суперліга на soccerway  

Греція
Греція
2020 у грецькому спорті
2021 у грецькому спорті